Amphicarpaea est un genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae, sous-famille des Faboideae, originaire d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord, qui comprend  quatre espèces acceptées.

Liste d'espèces 

Selon  :
 Amphicarpaea africana (Hook.f.) Harms
 Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald
 Amphicarpaea ferruginea Benth.
 Amphicarpaea linearis Chun & T.Chen

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faboideae
Genre de Fabaceae (nom scientifique)